Dette er en liste over bemærkelsesværdige fodboldspillere, der har spillet for Manchester United F.C. og/eller Newton Heath F.C. 

Listen indeholder spillere, der har spillet mere end 100 kampe (omfatter også kampe, hvor de er blevet skiftet ind) på førsteholdsniveau for klubben. Enkelte spillere, der har spillet færre kampe, men som har ydet et væsentligt bidrag til klubbens historie, er også inkluderet (f.eks. Liam Whelan).

For at se en liste over alle Manchester United-spillere, store eller små, på Wikipedia, se :Kategori:Fodboldspillere fra Manchester United F.C.. For at se det nuværende Manchester United-førstehold, se Førsteholdstruppen-afsnittet i Manchester United F.C.-artiklen.

Spillerne er listet efter den dag, de fik deres debut for klubben. Optrædender og mål er kun fra konkurrencedygtige kampe; kampe under krigen er ikke inkluderet.

Liste over spillere 
Tabeloversigt
 Kmp – Antal kampe spillet fra start
 Ind – Antal kampe spillet som indskifter
 I alt – Kampe der er spillet i alt, både fra start og som indskifter

Statistikker er korrekte til kampe der er spillet inden den 5. december 2021

Klubkaptajner

Eksterne henvisninger

Referencer 

Fodboldspillere fra Manchester United F.C.
Spillere
Lister over sportsudøvere